Грут-Айленд:

 Грут-Айленд — крупнейший остров залива Карпентария в северо-восточной части Австралии. 
 Грут-Айленд — небольшой региональный аэропорт, расположенный к северу от коммуны Ангаругу на острове Грут-Айленд.